Kirillovka puede referirse a:

Kirillovka, localidad del Raión de Kodyma en el óblast de Odesa (Ucrania).
Kirillovka, localidad del Raión de Kotovsk en el óblast de Odesa (Ucrania).